Stage Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Stage Island (Sagadahoc County, Maine)
 Stage Island (York County, Maine)
 Stage Island (Massachusetts)
 Stage Island (Michigan)